Sławomir Mazurek (ur. 1960) – polski filozof, znawca rosyjskiej myśli filozoficzno-religijnej
 Sławomir Mazurek (ur. 1979) – polski polityk, urzędnik i rzecznik prasowy